Александр Александрович Кулаков: Кулаков, Александр Александрович (1825—?) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Кулаков, Александр Александрович (род. 1952) — советский и казахский футболист, арбитр.